Рикольфи Дориа () — составная фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Рикольфи Дориа, Марина (род. 1935) — чемпионка мира по водным лыжам, супруга Виктора Эммануила Савойского.
 Рикольфи Дориа, Рене (1901—1970) — швейцарский спортсмен и предприниматель.

См. также 
 Дориа